Араван:

 Араван — посёлок в С.Юсуповском аильном округе, административный центр Араванского района Ошской области Кыргызстанa.
 Араван — посёлок в Алля Анаровском аильном округе Араванского района Ошской области Кыргызстанa.
 Араван — деревня на севере центральной части Мали, в области Тимбукту.
 Араван (река) — одно из названий реки Аравансай